est un mathématicien australien ;
  est un acteur américain